

Каліфорнія — штат США у північній частині історичної Каліфорнії.
 Каліфорнія — місто, штат Кентуккі
 Каліфорнія — місто, штат Міссурі
 Каліфорнія — місто, штат Пенсільванія
 Каліфорнія — переписна місцевість, штат Меріленд
 Каліфорнія-Сіті — місто у штаті Каліфорнія.
 Південна Каліфорнія — місцевість у штаті Каліфорнія.

Інше 

 Каліфорнії — землі на північному заході віце-королівства Нова Іспанія, 1804 року були розділені на Верхню та Нижню Каліфорнії.
 Каліфорнія (Баха-Каліфорнія, Нижня Каліфорнія) — півострів на заході Північної Америки, у південній частині історичної Каліфорнії.
 Північна Нижня Каліфорнія (Баха-Каліфорнія) — штат Мексики у північній частині півострова Каліфорнія.
 Південна Нижня Каліфорнія (Баха-Каліфорнія-Сюр) — штат Мексики у південній частині півострова Каліфорнія.
 Каліфорнія — місто у Сальвадорі, у департаменті Усулутан.
 Каліфорнія — нині скасоване село у Нижегородській області.

В астрономії:
 Каліфорнія — емісійна туманність у сузір'ї Персей.
 (341) Каліфорнія — астероїд, відкритий 1892 року.

Фільми та серіали:
 Каліфорнія — вестерн 1977 року за участю Джуліано Джемма.
 Каліфорнія — трилер 1993 року з Девідом Духовни та Бредом Піттом в головних ролях.
 Блудлива Каліфорнія, Секс і Каліфорнія, Каліфорнікейшн () — американський телесеріал виробництва Showtime, який вперше з'явився на екранах 13 серпня 2007 року.

В біології
 Каліфорнія (рід) — монотипний рід рослин родини Геранієві.

Інше:
 Каліфорнійська республіка — держава в Північній Америці, проголошена переселенцями з США 14 червня 1846. Проіснувала менше місяця.
 Каліфорнія — лінійний корабель ВМФ США.
 Каліфорнія — популярна різновиди суші, страви японської кухні.

Див. також 
 Каліфорнійський затока (море Кортеса) — затоку, що відокремлює півострів Каліфорнія від мексиканського континентального узбережжя Тихого океану.
 California
 California — третій студійний альбом групи Wilson Phillips.
 California — пісня французької співачки Мілен Фармер.